Cesarina ima više značenja:
 Cesarina, Brescia
 Cesarina, Verona